Кубок Белоруссии по футболу 2000/2001 годов — 10-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Финал Кубка состоялся 27 мая 2001 года в Минске на стадионе «Динамо». Победителем Кубка стал футбольный клуб «Белшина» из Бобруйска, обыгравший в финале со счётом 1:0 мозырьскую «Славию»

1/32 финала 
Матчи состоялись 14 июня 2000 года. Согласно жребию, «Гомель» и Шахтёр (Солигорск) прошли в 1/8 финала автоматически.

1/16 финала 
Матчи состоялись 8 и 12 июля 2001 года.

1/8 финала 
Матчи состоялись 2 октября 2000 года.

1/4 финала 
Первые матчи — 20 апреля 2001 года. Ответные матчи — 2 мая 2001 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи — 10 мая 2003 года. Ответные матчи — 18 мая 2003 года.

|}

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Ссылки 
 kick-off.by

Футбол в Европе в 2001 году
2000/2001
Футбол в Европе в 2000 году
Спорт в Белоруссии в 2000 году
Спорт в Белоруссии в 2001 году